Felice Carena ist der Name folgender Personen:

*Felice Carena (Maler) (1879–1966), italienischer Maler 
Felice Carena (Komponist) (1885–1937), italienischer Komponist